Ел Кајакито има више значења:

 Ел Кајакито (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Кајакито (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику